Никки Фуллер (, родилась 23 января 1968) — американская профессиональная культуристка.

Молодость 
Родилась в 1968 в Дейтоне, Огайо её семья переехала в Грешэм, Орегон, когда ей было 10 лет. Уже учась в средней школе Грешэма, начала проявлять интерес к спорту.
Учась в колледже, она занималась легкой атлетикой (бег на дистанции 400 и 800 метров, прыжки в длину и в высоту) и водным поло. Училась в Portland State University, по специальности журналистика.

Карьера в бодибилдинге 
Первое соревнование, в котором она приняла участие, было соревнование новичков в 1988 в штате Орегон, где заняла Фуллер первое место.

История выступлений 
 1988 Novice Oregon 1-ое место
 1988 Emerald Cup 3-ое место
 1989 Emerald Cup 1-ое место
 1989 Bill Pearl Classic 1-ое место
 1989 Pacific Coast 1-ое место
 1989 Emerald Cup 1-ое место
 1989 Orange County Classic 2-ое место
 1990 National Physique Committee USA Championship 2-ое место
 1990 International Federation of BodyBuilders North American 2-ое место
 1990 International Federation of BodyBuilders World Amateurs 3-ое место
 1990 NPC Nationals 1-ое место
 1991 Jan Tana Classic 8-ое место
 1991 Ms. International 7-ое место
 1992 Jan Tana Classic 1-ое место
 1992 Ms. Olympia 9-ое место
 1993 Ms. Olympia 14-ое место
 1995 Ms. International 6-ое место
 1996 Jan Tana Classic 7-ое место
 1997 Ms. International 10-ое место

Деятельность вне спорта 
В 1999 она завершила свою карьеру в бодибилдинге. После этого она снималась в ролях третьего плана в телевизионных сериалах и малобюджетных фильмах, выступала в женском рестлинге под псевдонимом Афина.

Ссылки 
 Официальный сайт Nikki Fuller

Культуристки
Родившиеся в 1968 году
Культуристы США